So in Love peut faire référence à :

Albums 

 , album de Andrew Hill (1960),
 , album de Art Pepper (1980),
 So in Love, album de Roberta Gambarini (2009),
 So in Love, album de André Manoukian (2010).

Chansons 

 , chanson de Cole Porter (1948),

 , chanson de Orchestral Manoeuvres in the Dark (1985),
 , chanson de Jill Scott (2011).

Voir aussi 

 , chanson de  (1963),
 , chanson de  (1994),
, chanson de Texas (1994).